Black Rock Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Black Rock Creek (Mayne River), Nebenfluss des Mayne River in Queensland
 Black Rock Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia